Opération Tonnerre, film de Gérard Sandoz sorti en 1956 ;
 Opération Tonnerre (), roman d'espionnage de Ian Fleming publié en 1961 mettant en scène James Bond ;
 Opération Tonnerre (), film de Terence Young sorti en 1965, basé sur le roman, avec Sean Connery en James Bond.